Frattini ist der Familienname von:

 Candido Maria Frattini (1767–1821), italienischer Kurienbischof
 Davide Frattini (* 1978), italienischer Cyclocross- und Straßen-Radrennfahrer
 Francesco Frattini (* 1967), italienischer Radrennfahrer
 Franco Frattini (1957–2022), italienischer Politiker
 Giovanni Frattini (1852–1925), italienischer Mathematiker
 Pierpaolo Frattini (* 1984), italienischer Ruderer

Siehe auch:
 Argument von Frattini
 Fratini